Une abomination est un chose qui inspire l’horreur, le dégoût. Abomination peut aussi désigner :

 Abomination, personnage de l'univers Marvel ;
 Abomination, groupe de death metal et thrash metal américain ;
 , jeu vidéo sorti en 1999 et édité par Eidos Interactive.